Bataille d'Azukizaka (1542)
 Bataille d'Azukizaka (1564)